Sean Sullivan (né le  à Boston, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Terriers de Boston || NCAA ||36 ||2 ||5 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Terriers de Boston || NCAA ||41 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Terriers de Boston || NCAA ||40 ||3 ||14 ||17 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Terriers de Boston || NCAA ||38 ||3 ||12 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Rampage de San Antonio || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Sundogs de l'Arizona || LCH ||22 ||9 ||16 ||25 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Rampage de San Antonio || LAH ||34 ||0 ||8 ||8 ||13 ||1 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 || Rampage de San Antonio || LAH ||65 ||9 ||23 ||32 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH ||77 ||12 ||37 ||49 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 73|| 12|| 23|| 35|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|rowspan="2"|2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 32|| 5|| 19|| 24|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Rampage de San Antonio || LAH ||29 ||1 ||9 ||10 ||9 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 || Monsters du lac Érié || LAH || 34|| 1|| 6|| 7|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Straubing Tigers || DEL || 40|| 4 || 23 || 27 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Iserlohn Roosters || DEL || 44 || 4 || 24 || 28 || 8 || 7 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
|2015-2016 || Hamburg Freezers || DEL || 50 || 5 || 5 || 10 || 49 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Straubing Tigers || DEL || 42 || 2 || 19 || 21 || 10 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|2017-2018 || ERC Ingolstadt || DEL || 52 || 3 || 21 || 24 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || ERC Ingolstadt || DEL || 41 || 6 || 5 || 11 || 4 || 7 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
|2019-2020 || ERC Ingolstadt || DEL || 50 || 2 || 14 || 16 || 16 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Naissance à Boston
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du MODO hockey
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du ERC Ingolstadt